

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5
 Krzemieniec – część miasta Iłża
 Krzemieniec – część miasta Przemyśl
 Krzemieniec – część miasta Zawichost
 Krzemieniec – część wsi Jodłówka Tuchowska w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tuchów
 Krzemieniec – przysiółek wsi Żaba w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów

Miejscowości na Ukrainie
 Krzemieniec – miasto w zachodniej Ukrainie 
 Krzemieniec – wieś w zachodniej Ukrainie

Inne 
 Krzemieniec – szczyt górski w Bieszczadach Zachodnich

Zobacz też 
 krzemień

Linki zewnętrzne  
 Jan Skłodowski, Krzemieniec – Ateny Wołyńskie = Wolyn Athens, Wydawnictwo „Ad Oculos” 2006